

Localités

France 
La Tour est le nom de deux communes françaises :
 La Tour, Alpes-Maritimes ; gentilé : Tourriers
 La Tour, Haute-Savoie.

Plusieurs autres communes françaises possèdent un nom débutant par La Tour :
La Tour-Blanche, Dordogne
La Tour-d'Aigues, Vaucluse
La Tour-d'Auvergne, Puy-de-Dôme
La Tour-de-Salvagny, Rhône
La Tour-de-Sçay, Doubs
La Tour-du-Crieu, Ariège ; gentilé : Critouriens
La Tour-du-Meix, Jura
La Tour-du-Pin, Isère ; gentilé : Turripinois
La Tour-en-Jarez, Loire
La Tour-en-Maurienne, Savoie.
La Tour-Saint-Gelin, Indre-et-Loire
La Tour-sur-Orb, Hérault

Communes ayant un nom se terminant par La Tour :
Mars-la-Tour, Meurthe-et-Moselle

Suisse 
Deux communes de Suisse débutent par La Tour :
La Tour-de-Peilz, canton de Vaud
La Tour-de-Trême, canton de Fribourg

Personnalités 
 Georges de La Tour, peintre français du .
 Maurice Quentin de La Tour, peintre français du .
 La Tour (ou Latour), chanteur (haute-contre) du .
 Madame La Tour, surnom de Françoise-Marie Jacquelin (1602-1645), héroïne de la guerre civile acadienne, probablement actrice.

Fiction 

 La Tour, court métrage muet français de René Clair, sorti en 1928 ;
 La Tour, album de la série des Cités obscures ;
 La Tour, roman de Uwe Tellkamp ;
 La Tour, téléfilm allemand adapté du roman de Uwe Tellkamp ;
 La Tour, film français de 2022.

Voir aussi 
 Château La Tour Blanche, domaine viticole de Sauternes
 Château La Tour Carnet, domaine viticole en Gironde
 Château la Tour Haut-Brion, domaine viticole en Gironde
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France